Abancourt és un municipi francès, situat al departament del Nord i a la regió dels Alts de França. Es troba a 7,7 km al nord de Cambrai, a 42,3 km al sud-oest de Saint-Amand-les-Eaux i a 48,1 km al sud-est d'Arràs.

Demografia

Administració 

Municipis del Nord